Евгений Бондаре́нко:
 Бондаренко, Евгений Анатольевич (род. 1991) — казахстанский лыжник.
 Бондаренко, Евгений Васильевич (1905—1977) — украинский советский актёр театра и кино.
 Бондаренко, Евгений Георгиевич (род. 1966) — советский и российский прыгун с шестом, тренер по лёгкой атлетике.
 Бондаренко, Евгений Степанович (1923—1998) — директор Электростальского завода тяжёлого машиностроения (1974—1984), лауреат Государственной премии СССР. 
 Бондаренко, Евгений Фёдорович (псевдоним: Бандуренко; 1919—1972) — украинский советский поэт.